Relació dels batles de Santa Maria del Camí, s. XIII-XX.

Segle XIII

Segle XIV

Segle XV

Segle XVI

Referències 

Santa Maria del Camí